Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Georgia.

Gouverneurs

Gouverneurs van Georgia (1796–heden)

Gouverneurs
Georgia